(31824) Элат () — астероид из группы кентавров, который был обнаружен 29 октября 1999 года в рамках каталинского обзора CSS и назван в честь , одного из персонажей древнегреческой мифологии.

См. также 
 Список астероидов (31801—31900)
 Классификации малых планет
 Список астероидов, пересекающих орбиту Сатурна

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Сатурна
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии